Wefelscheid ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Wefelscheid (1941–2020), deutscher Mathematiker
 Stephan Wefelscheid (* 1978) deutscher Politiker (FW)